Völter oder Voelter ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Völter (* 1964), deutsche Soziologin, Politologin und Hochschulrektorin

 Els Voelter (1895–1977), deutsche Unternehmerin und Nationalsozialistin

 Heinrich Voelter (1817–1887), deutscher Papierfabrikant, Erfinder und Politiker, MdL Württemberg
 Immanuel Völter (Immanuel Erhard Völter; 1867–1957), deutscher Pfarrer und Theologe 
 Johann Ludwig Völter (1809–1888), deutscher Pfarrer und Theologe 
 Markus Völter (* 1974), deutscher Informatiker
 Philipp Jakob Völter (1757–1840), deutscher Pädagoge 
 Theodor Völter (1874–1910), württembergischer Oberamtmann
 Wolfgang Voelter (* 1936), deutscher Biochemiker und Kunstsammler, siehe Sammlung Heide und Wolfgang Voelter